Brigette Lundy-Paine (* 10. August 1994 in Dallas, Texas) ist US-amerikanischer Nationalität und schauspielerisch tätig, bekannt geworden durch den Film Schloss aus Glas und die Netflix-Serie Atypical.

Im November 2019 erklärte Lundy-Paine die eigene Geschlechtsidentität als nichtbinär und benutzt im Englischen die geschlechtsneutralen Pronomen they/them.

Filmografie (Auswahl) 
 2015: Irrational Man
 2015: One Bad Choice (Fernsehserie, Episode 1x03)
 2016: Margot vs. Lily (Fernsehserie, 8 Episoden)
 2017: Downsizing
 2017: Schloss aus Glas
 2017: The Wilde Wedding
 2017–2021: Atypical (Fernsehserie)
 2018: Action Point
 2019: Bombshell – Das Ende des Schweigens (Bombshell)
 2020: Bill & Ted retten das Universum (Bill & Ted Face the Music)

Weblinks 
 .
 Brigette Lundy-Paine (briiiiiiiiiig) auf Instagram (englisch).

 Dan Stubbs: Meet Bill & Ted’s daughters: what you need to know about Samara Weaving and Brigette Lundy-Paine. In: NME.com/Blogs. 16. September 2020 (englisch; zum Film Bill & Ted Face the Music).
 Video, im Gespräch mit Samara Weaving und Joelle Garguilo: Chatting with Samara Weaving and Brigette Lundy-Paine. In: NBCnewyork.com. 27. August 2020 (englisch; 6:10 Minuten).

Einzelnachweise 

Filmschauspieler
US-Amerikaner
Geboren 1994
Nichtbinäre Person